ENOB ist die Abkürzung für

 Effektive Anzahl von Bits (englisch: effective number of bits)

EnOB steht für
 Energieoptimiertes Bauen

Abkürzung